The North Star steht für:

 The North Star (Film), US-amerikanischer Film von Lewis Milestone (1943)
 The North Star (Zeitung), US-amerikanische Zeitung